Объединённая команда (1992) выступала на Олимпийских играх и официальных международных соревнованиях.

Объединённая команда Германии (1956—1964) выступала на Олимпийсих играх, а также в официальных международных соревнованиях в ряде видов спорта.